Auxilia ist

 das lateinische Wort für Hilfstruppen, insbesondere die Auxiliartruppen des römischen Heeres
 der Name des Rechtsschutzversicherers des Automobilclubs Kraftfahrer-Schutz e.V.
 der Name einer Schriftenreihe, siehe Auxilia (Schriftenreihe)

Siehe auch:
 Auxilium